Аббревиатура WBC может означать:
 Всемирный боксёрский совет ()
 Телеканал WBC ( — «Всемирный деловой канал»)